Того року турнір проводився вперше і востаннє.

Генрієта Надьова виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Фаріну з рахунком 7–6(7–2), 6–4 .

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н Тозья
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Кокто
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= К Студенікова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Герші
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05={{nowrap| А Дешом-Баллере}}
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Крістя
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О Барабанщикова
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А Фусаї| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=6| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С Фаріна| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Карлссон
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е Вагнер
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Д Хладкова| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Голарса| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А-Г Сідо
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= М Паштікова
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Н Деші| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= А Кокто| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= К Студенікова
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С Фаріна| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Н Деші
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= С Фаріна| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Катаріна Студенікова'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 1999 Nokia Cup Draw 

Nokia Cup
Тур WTA 1999